

Astronomia 
 N0 – sottoclasse della classificazione stellare

Matematica 
 N0 – insieme dei numeri naturali compreso lo zero